Birdwood bezeichnet:
 Baron Birdwood, einen britischen Adelstitel
 Birdwood (South Australia), einen Ort in Südaustralien